Макс Вегнер:
 Вегнер, Макс (актер) (1859 — после 1902) — немецкий актер
 Вегнер, Макс (археолог) (1902–1998) — немецкий классический археолог
 Вегнер, Макс (писатель) (1915-1944) — немецкий писатель
 Вегнер, Макс (предприниматель) (род. 1987) — немецкий предприниматель
 Вегнер, Макс (футболист) (род. 1989) — немецкий футболист